Das Leben Jesu ist der Titel folgender Bücher:

 Das Leben Jesu. Lehrbuch zunächst für akademische Vorlesungen von Karl von Hase (1854)
 Das Leben Jesu: Harmonie der Evangelien nach eigener Übersetzung von Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1795)
 Das Leben Jesu (Renan) („Vie de Jésus“) von Ernest Renan (1863)
 Das Leben Jesu (Schleiermacher) Vorlesung von Friedrich Schleiermacher, gehalten 1832, gedruckt 1864
 Das Leben Jesu (Sheen) („Life of Christ“) von Fulton J. Sheen (Original 1958, deutsch 1961)
 Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet von David Friedrich Strauß (1835–1836)
 Das Leben Jesu (White), erster Teil von The Desire of Ages (1898) von Ellen Gould Harmon White

Das Leben Jesu ist der Titel folgender Filme:
 Das Leben Jesu (Film, 1906) („La Vie du Christ“), französischer Spielfilm von Alice Guy-Blaché
 Das Leben Jesu (Film, 1952) („La Vie de Jésus“), französischer Spielfilm von Marcel Gibaud
 Das Leben Jesu (Film, 1997) („La Vie de Jésus“), französischer Spielfilm von Bruno Dumont

Siehe auch:
 Das Leben des Jesus, Comic von Gerhard Haderer